Lights (« lumières » en anglais) peut faire référence à :

En musique

Chanson 

 Lights, chanson d'Ellie Goulding, éponyme de l'album et sortie en single en 2011.

Album 

 Lights, un album du groupe japonais Globe sorti en 2002 ;
 Lights 2, suite de l'album précédent, sortie en 2002 ;
 Lights, un album du groupe britannique Archive sorti en 2006 ;
 Lights, un album de l'artiste britannique Ellie Goulding sorti en 2010.

Autres 

 Lights, auteure-compositrice-interprète canadienne née sous le nom de Valérie Poxleitner.

Voir aussi